Matkussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Matkussaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,17, long 26,40),  (1 ha)
2. Matkussaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,21),  (1 ha)
3. Matkussaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
4. Matkussaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (43 ha)
5. Matkussaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,73),  (35 ha)
6. Matkussaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar